Долины () — село в Добротворской поселковой общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 152 человека. Занимает площадь 0,425 км². Почтовый индекс — 80410. Телефонный код — 3254.

Ссылки 
 Долины на сайте Верховной рады Украины